Натуральне число 1473
 1473 рік до нашої ери
 1473 рік нашої ери